Гэри Грант (; родился 21 апреля 1965 года, Кантон, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 

Гэри Грант родился в городе Кантон (штат Огайо), учился в местной школе Кантон-Маккинли, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1988 году закончил Мичиганский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Мичиган Вулверинс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2222 очка, 455 подборов, 731 передачу и 300 перехватов, к тому же два раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Big Ten (1985—1986).

Карьера в НБА 

Играл на позиции разыгрывающего защитника. В 1988 году был выбран на драфте НБА под 15-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс», однако не сыграл за неё ни одного матча, а сразу был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Якима Сан Кингз» (КБА), «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Арис» и «Перистери». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1988 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Ten, а также включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 552 игры, в которых набрал 4368 очков (в среднем 7,9 за игру), сделал 1283 подбора, 3013 передач, 821 перехват и 69 блокшотов.

Семья 

Гэри Грант от своей жены Тамми имеет троих детей: Тэрин, Маходжани и Пайпер.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Перистери»
Родившиеся в Кантоне (Огайо)